Příjmení Kazda nosí více různých osobností:

 Jan Kazda (* 1975) – český kickboxer a trenér, dvojče Petra
 Jan Kazda (hudebník) (* 1958) – německý hudebník českého původu
 Johann Kazda (1869–1931) – rakouský architekt
 Karel Kazda (1889–1947) – český historik, houslista a profesor
 Marian Kazda (* 1957) – český lesník, mezinárodní odborník
 Petr Kazda (* 1975) – český kickboxer a trenér
 Rudolf Kazda (1862–1929) – obchodník, kronikář a organizátor kulturního a sportovního života na Jilemnicku